IFMA steht für:

 Interdenominational Foreign Mission Association, eine US-amerikanische evangelikale Missionsorganisation
 „Internationale Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung“ IFMA, eine ab 1951 zunächst in Frankfurt am Main stattfindende Ausstellung von Zweirädern 
 International Facility Management Association, ein Branchenverband für Gebäudemanagement
 International Federation of Muaythai Amateur, Weltsportverband der Muay-Thai-Amateursportler
 Internationales Forum Mensch und Architektur

IFMA